Houdek bezeichnet
 Houdek, deutscher Nahrungsmittelhersteller

Houdek ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Houdek (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Fedor Houdek (1877–1953), slowakischer Unternehmer und Politiker
 Gorna Houdek (* 1980), bosnischer Tennisspieler
 Jacques Houdek (* 1981), kroatischer Sänger und Musikproduzent
 Robert G. Houdek (1940–2010), US-amerikanischer Botschafter
 Rudolf Houdek (1913–2008), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Tomáš Houdek (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Houdek (1906–1957), slowakischer Architekt
 Vítězslav Houdek (1856–1916), tschechischer Jurist